Metazythiopsis är ett släkte av svampar. Metazythiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Metazythiopsis